Gian-Andrea Randegger, né le  à Bâle, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Son frère Flurin est également joueur de hockey sur glace.

Biographie 
En 2006, il rejoint le HC Davos après avoir joué dans leurs rangs junior. À la fin de la saison, lui et son équipe sont sacrés champions de Suisse. Il y joue deux ans dont un prêt au HC Bâle.  Ensuite, il rejoint le SC Langenthal de la LNA. Il y resta deux ans. Il signe ensuite avec le HC Ambrì-Piotta pour un an avant de se joindre avec le Genève-Servette HC.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || HC Davos || LNA||29 || 0||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007 || HC Coire || LNB || 44|| 1|| 2|| 3|| 20|| 12|| 0|| 0|| 0|| 31
|-
| 2007-2008 || HC Davos || LNA||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || HC Bâle || LNA || 44|| 1|| 2|| 3|| 20|| 12|| 0|| 0|| 0|| 31
|- 
| 2008-2009 || SC Langenthal ||LNB ||47 ||2 ||7 ||9 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2009-2010 || SC Langenthal || LNB||44 ||6 ||16 ||22 ||50 ||3 ||2 ||3 ||5 ||6  
|- 
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta ||LNA ||42 ||0 ||2 ||2 ||6 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
| 2011-2012 || Genève-Servette HC ||LNA ||49 ||0 ||2 ||2 ||16 ||9 ||0 ||0 ||0 ||6
|- 
| 2012-2013 || Genève-Servette HC ||LNA || 50 || 2 || 11 || 13 || 42 || 7 || 0 || 1 || 1 || 6
|- 
| 2013-2014 || Kloten Flyers ||LNA || 48 || 0 || 0 || 0 || 14 || 16 || 0 || 2 || 2 || 10
|- 
| 2014-2015 || Kloten Flyers ||LNA || 44 || 0 || 1 || 1 || 30 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4
|- 
| 2015-2016 || CP Berne ||LNA || 42 || 0 || 1 || 1 || 27 || 14 || 0 || 3 || 3 || 2
|- 
| 2016-2017 || CP Berne ||LNA || 42 || 6 || 0 || 6 || 18 || 16 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| 2017-2018 || CP Berne ||LNA || 48 || 0 || 6 || 6 || 8 || 10 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1986
Naissance à Bâle
Sportif bâlois
Joueur suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Bâle
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du EHC Kloten